Dział – komórka organizacyjna, np. w prokuraturze rejonowej
 Dział administracji rządowej
 Dział wód
 Dział (pasmo górskie) w Bieszczadach

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 104, w tym 2 podstawowe